Маньї́-Лорм () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на південний схід від Парижа, 100 км на захід від Діжона, 60 км на північний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 41 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 70,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маньї-Лорм на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маньї-Лорм на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр